La vingt et unième circonscription du Nord était l'une des 23 circonscriptions législatives françaises que comptait le département du Nord de  à .

Description géographique 

À la suite de l'ordonnance  du  relative à l'élection des députés à l'assemblée nationale, la vingt et unième circonscription du Nord était créée et regroupait les divisions administratives suivantes : Canton d'Avesnes-sur-Helpe-Nord, canton d'Avesnes-sur-Helpe-Sud, canton de Solre-le-Château et le canton de Trélon.

Historique des députations

Historiques des élections

Élections de 1958

Élections de 1962

Élections de 1967

Élections de 1968

Élections de 1973

Élections de 1978

Élections de 1981

Notes et références 

21